Памлико  () может означать:

 Памлико — река в Северной Каролине
 Памлико — залив в Северной Каролине
 Памлико — мертвый индейский язык
 Памлико — административно-территориальный округ в штате Северная Каролина, США